Mala Peratovica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Grubišnog Polja, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 105 stanovnika te 36 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 65 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Grubišnog Polja